Валледория () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.

Население составляет 3822 человека (на 2005 г.), плотность населения составляет 156,31 чел./км². Занимает площадь 24,45 км². Почтовый индекс — 7039. Телефонный код — 079.

Покровителем коммуны почитается Христос-Спаситель, празднование 21 ноября.

Ссылки 
 http://www.valledoria.com/